Webster County je název sedmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Webster County (Georgie) – okres státu Georgie
 Webster County (Iowa) – okres státu Iowa
 Webster County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Webster County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Webster County (Missouri) – okres státu Missouri
 Webster County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Webster County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie